Margrethe II av Danmark (), född 16 april 1940 på Amalienborg i Köpenhamn, är regerande drottning av Danmark sedan 1972. Hon är äldsta dottern till kung Fredrik IX av Danmark och Ingrid av Sverige. Hennes kungliga valspråk lyder: "Guds hjälp, folkets kärlek, Danmarks styrka".

Drottning Margrethe är den danska monark näst efter Kristian IV som suttit längst på den danska tronen genom tiderna.

Biografi

Födelse, namn och dop 

Prinsessan Margrethe föddes den 16 april 1940 i sina föräldrars residens Frederik VIII:s palats på slottsanläggningen Amalienborg, danska kungafamiljens huvudresidens i stadsdelen Frederiksstaden i centrala Köpenhamn. Hon var kronprins Fredriks och kronprinsessan Ingrids första barn. Hennes far var äldste son till kung Kristian X och drottning Alexandrine, medan hennes mor var enda dotter till kronprins Gustaf Adolf av Sverige (den senare blev 1950 kung Gustaf VI Adolf) och hans första framlidna hustru kronprinsessan Margareta.

Vid födseln var hon även prinsessa av Island, och fick därför ett isländskt namn, Þórhildur (Thorhildur). Hennes andranamn, Alexandrine, kommer från hennes farmor, Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin. Margrethe döptes i Holmens Kirke 14 maj 1940 och konfirmerades 1 april 1955 på Fredensborgs slott. Margrethe II hade flera gudföräldrar: kung Kristian X av Danmark, prins Knud av Danmark, prins Axel av Danmark, kung Gustaf V, kronprins Gustaf Adolf, prins Gustaf Adolf och prins Arthur, hertig av Connaught och Strathearn. Hon har två systrar: prinsessan Benedikte av Danmark som idag bor i Tyskland och Anne-Marie av Danmark som är gift med den grekiska ex-kungen Konstantin II. Drottningen är kusin (även brylling, trippel femmänning och mors femmänning) till den svenska regenten Carl XVI Gustaf.

Tidiga år 
Margrethe II gick i skolan i N. Zahles Skole 1946–1955 och var internatelev vid North Foreland Lodge i England 1955–1956. Hon tog studentexamen 1959. Hon studerade arkeologi vid Girton College i Cambridge 1960–1961, statsvetenskap vid universitetet i Århus 1961–1962, Sorbonne 1963 och vid London School of Economics 1965. Hon talar franska, engelska, svenska och tyska flytande.

Prinsessan Margrethe var i unga år inte landets tronföljare då lagen från 1850-talet stipulerade manlig arvsföljd och efter som hennes far inte hade någon son var dennes yngre bror, prins Knud, presumtiv tronföljare. Som en följd av att prins Knud, liksom hans äldste son Ingolf, allmänt ansågs lite tafatt samt på grund av den dåvarande kungafamiljens popularitet påbörjades en ändring: som i enlighet med grundlagen krävdes två beslut i Folketinget och en genomförd folkomröstning. Detta fullbordades den 5 juni 1953 då en ny tronföljarlag med kognatisk tronföljd infördes.

Hon gifte sig den 10 juni 1967 med den franske diplomaten Henri de Laborde de Monpezat (1934–2018) i Holmens Kirke i Köpenhamn. Efter giftermålet titulerades han prins Henrik. De har sönerna kronprins Frederik (f. 1968) och prins Joachim (f. 1969). De officiella residensen är Amalienborg och Fredensborg. Kungafamiljen har även ett sommarresidens i Gråstens slott utanför Sønderborg.

Drottning av Danmark 

Margrethe besteg Danmarks tron den 14 januari 1972, efter sin fars bortgång. Hon blev därmed den första kvinnliga monarken i Danmark sedan drottning Margareta (Margrethe I) under Kalmarunionen 1388–1412. 

Hon har allt sedan sitt trontillträde åtnjutit hög popularitet hos det danska folket, vilket visades under 25-årsjubileet på tronen 1997. Som drottning har hon haft ambitionen att besöka hela riket, inklusive Färöarna och Grönland som ofta varit destinationer under sommarresor med Kungaskeppet Dannebrogen.

Konstitutionell roll 
Som regerande monark ger drottning Margrethe Folketingets majoritetsledare uppdraget att bilda dansk regering efter genomfört val. Det sker genom kungligt dekret efter den så kallade Dronningerunden, där partiledarna besöker slottet för att ge besked om vilken politik de kan tänka sig att stödja. Det är också formellt drottningen som utser den nya statsministern och alla ministrar på statsministerns förslag, och leder statsrådet som promulgerar dansk lag. Drottningen kan formellt sett upplösa folketinget genom att utlysa folketingsval. I praktiken är det dock statsministern som utlyser val, då Folketinget inte har någon fastställd mandattid utöver att val enligt grundlagen ska utlysas senast fyra år efter föregående val.

Konstnärlig utövning 
Margrethe har även gjort sig känd som en begåvad konstnär; bland annat har hon under pseudonymen Ingahild Grathmer illustrerat en dansk utgåva av J.R.R. Tolkiens berättelse Sagan om ringen som utgavs 1977 och 2002. Drottningen har tillsammans med maken prins Henrik, under pseudonymen H.M. Vejerbjerg, översatt Simone de Beauvoirs Ingen är odödlig.

Den 1 mars 1988 blev drottning Margrethe hedersledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

50 år som regent 
Drottning Margrethe firade sitt 50-årsjubileum som dansk regent den 14 januari 2022. Tillsammans med kronprins Frederik ledde hon ett särskilt statsrådssammanträde, innan hon tillsammans med sina båda söner, svärdöttrar och sin syster deltog i Folketingets firande på Christiansborgs slott. Vid högtiden talade Folketingets talman Henrik Dam Kristensen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Färöarnas lagman Bárður á Steig Nielsen. En av de gåvor som överräcktes var 50 plantor av ishavsvide, som ska planteras på ön Koltur i samband med att ön inrättas som Färöarnas första naturreservat.

Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin har hela det övriga firande som planerats till mitten av januari skjutits upp, för att undvika att samla stora folksamlingar. Högtidlighållandet planeras i stället att genomföras i september 2022. Det gäller bland annat en festgudstjänst i Vor Frue Kirke, en utställning av kungliga smycken, mottagningar och galamiddag, parad genom Köpenhamn samt mottagande av folkets hyllningar vid Amalienborgs slott. 

Inför jubileet gav Post Nord ut tre nya frimärken, som porträtterar drottningen vid 31 respektive 81 års ålder.

Symboler

Familj 

Margrethe II:s och prins Henriks av Danmark familj.

Barn 
 Frederik André Henrik Christian (född 26 maj 1968)
 Joachim Holger Valdemar Christian (född 7 juni 1969)

Barnbarn 
 Nikolai William Alexander Frederik (född 28 augusti 1999), son till prins Joachim och hans dåvarande hustru grevinnan Alexandra.
 Felix Henrik Valdemar Christian (född 22 juli 2002), son till prins Joachim och hans dåvarande hustru grevinnan Alexandra.
 Christian Valdemar Henri John (född 15 oktober 2005), son till kronprins Frederik och hans hustru kronprinsessan Mary.
 Isabella Henrietta Ingrid Margrethe (född 21 april 2007), dotter till kronprins Frederik och hans hustru kronprinsessan Mary.
 Henrik Carl Joachim Alain (född 4 maj 2009), son till prins Joachim och hans hustru prinsessan Marie.
 Vincent Frederik Minik Alexander (född 8 januari 2011), son till kronprins Frederik och hans hustru kronprinsessan Mary.
 Josephine Sophia Ivalo Mathilda (född 8 januari 2011), dotter till kronprins Frederik och hans hustru kronprinsessan Mary.
 Athena Marguerite Françoise Marie (född 24 januari 2012), dotter till prins Joachim och Prinsessan Marie.

Anfäder

Referenser

Noter

Källor

Externa länkar 

Margareta 2
Margareta 2
Huset Glücksburg
Kvinnliga regenter under 1900-talet
Personer i Danmark under 1900-talet
Personer i Danmark under 2000-talet
Ledamöter av Vitterhetsakademien
Ledamöter av Society of Antiquaries of London
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Serafimerorden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Storkorset av Hederslegionen
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden
Alumner från London School of Economics
Födda 1940
Levande personer
Kvinnor